Nicolás Pavlovich (Balcarce, 14 de fevereiro de 1978) é um futebolista argentino.

Títulos 
Argentinos Juniors
 Campeonato Argentino: 2009–10 (Clausura)

Ligações externas 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Newell's Old Boys
Futebolistas do Racing Club
Futebolistas do Futbolniy Klub Saturn Ramenskoye
Futebolistas do 1. FC Kaiserslautern
Futebolistas do Club Atlético Monarcas Morelia
Futebolistas do Club Atlético Banfield
Futebolistas da Asociación Atlética Argentinos Juniors
Futebolistas do Club Necaxa
Futebolistas do Club Libertad
Futebolistas do Club Olimpo
Futebolistas do Club de Deportes La Serena
Argentinos de ascendência croata